Plusieurs musées sont dédiés à l'écrivain Pierre Corneille:
 Musée Pierre-Corneille à Rouen
 Musée Pierre-Corneille à Petit-Couronne